

Cinéma 

 Anything Goes, comédie musicale de Cole Porter créée à Broadway en 1934, ayant fait l'objet de deux adaptations au cinéma :
 Anything Goes, film musical américain réalisé par Lewis Milestone, sorti en 1936, avec Bing Crosby et Torben Meyer ; 
 Anything Goes, film musical américain réalisé par Robert Lewis, sorti en 1956, toujours avec B. Crosby et T. Meyer.
 Anything Goes, titre anglais de L'exposé, court métrage néerlandais de Steven Wouterlood sorti en 2014.

Série télévisée 

 Anything Goes ou The Great All Electric Tap Dancing Show, série télévisée australienne diffusée en 1968.

Musique

Chanson 

 Anything Goes une chanson, tirée de la comédie musicale du même nom, interprétée à l'origine par Ethel Merman puis reprise de nombreuses fois par la suite ;
 Anything Goes est une chanson de AC/DC sur l'album Black Ice. Cette chanson est sortie en single en . C'est une reprise de Anything Goes, chanson de Guns N' Roses sur l'album Appetite for Destruction.
Anything Goes!, chanson de Maki Ōguro servant de générique à la série Kamen Rider OOO.

Album 

 Anything Goes est un album du pianiste de jazz Brad Mehldau sorti en 2004 ;
 Anything Goes est un album enregistré en public par Herb Alpert et Lani Hall en 2008 ;
 Anything Goes! est le second album de C+C Music Factory datant de 1994.